French Open 2022 byl 121. ročník druhého tenisového grandslamu sezóny, který se konal od 22. května do 5. června 2022. Představoval jediný major hraný na antukovém povrchu, probíhající na otevřených dvorcích rekonstruovaného Stade Roland-Garros v 16. městském obvodu francouzské metropole Paříž. Hlavnímu turnaji předcházely čtyřdenní kvalifikace pro dvouhry. Organizovaly jej Mezinárodní tenisová federace (ITF) a francouzský tenisový svaz Fédération Française de tennis a patřil do profesionálních okruhů mužů ATP Tour 2022 a žen WTA Tour 2022. Po dvouletém omezení naplněnosti areálu v důsledku pandemie covidu-19 byl klub zcela zpřístupněn divákům. Soutěže opět začaly již v neděli. Od sezóny 2006 zůstával pařížský turnaj v tomto specifiku jediným z grandslamů. Podruhé v historii hostil večerní zápasy, tzv. night session.

Roland Garros 2022 se stal prvním ze čtyř navazujících grandslamů, na nichž byl testován jednotný formát ukončení rozhodujících setů téměř všech soutěží dospělých, juniorů i vozíčkářů včetně kvalifikací. Za stavu her 6–6 v rozhodující sadě tak následoval tiebreak do 10 bodů, s minimálně dvoubodovým rozdílem. Při osvědčení sjednoceného formátu jej ITF plánovala implementovat do pravidel. Pouze juniorské a vozíčkářské čtyřhry a smíšený debl (vyjma Wimbledonu), opět ve standardním formátu třiceti dvou párů, se konaly bez výhod a se zkrácenou hrou do 10 bodů namísto rozhodující sady.

V důsledku invaze Ruska na Ukrajinu na konci února 2022 řídící organizace tenisu ATP, WTA a ITF s grandslamy rozhodly, že ruští a běloruští tenisté mohli dále na okruzích startovat, ale do odvolání nikoli pod vlajkami Ruska a Běloruska.

Mužskou dvouhru počtrnácté vyhrál Španěl Rafael Nadal a získal  22. grandslam. Navýšil tak oba rekordní zápisy. Ve 36 letech se stal nejstarším singlovým šampionem Roland Garros. Členové tzv. Velké trojky – Nadal, Djoković a Federer, získali od sezóny 2017 19. trofej z 21 odehraných grandslamů. Ženskou dvouhru po dvou letech ovládla polská světová jednička Iga Świąteková a opět dominantním způsobem. Šňůru neporazitelnosti prodloužila již na 35 utkání, znamenající nejdelší sérii na okruhu od sezóny 2000.

121. ročník 

121. ročník se odehrával ve dvanáctihektarovém areálu Stade Roland-Garros v Paříži. Premiérový ročník se na tomto místě uskutečnil v roce 1928. V prosinci 2021 byla ředitelkou turnaje jmenována bývalá světová jednička Amélie Mauresmová, s funkčním obdobím do roku 2024. Stala se tak první ženou v této pozici. Poprvé od roku 1996 v Paříži nestartoval nikdo z trojice bývalých šampionů a světových jedniček – Roger Federer ani Serena a Venus Williamsovy. 

Tenisté bojovali o tituly ve dvouhrách, čtyřhrách a smíšené soutěži dospělých, v singlech a deblech juniorů do 18 let v kategorii Grade A (29. května – 4. června), rovněž tak na turnaji vozíčkářů a kvadruplegiků v rámci okruhu handikapovaných UNIQLO Tour, zařazeného do kategorie Grand Slamu (31. května – 4. června).

Areál Stade Roland-Garros s šestnácti antukovými dvorci měl po rozsáhlé rekonstrukci tři hlavní stadiony. Kapacita centrálního dvorce Philippa Chatriera se zatahovací střechou činíila 15 tisíc diváků. Druhý největší stadion Court Suzanne Lenglen pro přibližně 10 tisíc návštěvníků měl být dle plánů osazen zatahovací střechou pro letní olympiádu 2024. V březnu 2019 otevřená třetí hlavní aréna, Court Simonne Mathieu, na pozemcích Skleníkové zahrady v Auteuilu, disponovala kapacitou 5 tisíc diváků.

Všechna utkání včetně kvalifačních zápasů byla vysílána živě, což znamenalo více než 804 duelů. Televizní přenos směřující do 233 teritorií světa zajišťovala veřejnoprávní televize France Télévisions včetně digitálních platforem. Večerní utkání i kvalifikace přenášela streamovací služba Amazon Prime Video. Francouzská televize pokrývala celodenní 11hodinové přenosy na kanálech France 2, France 3 a France 4.

Vítězové 

Mužskou dvouhru vyhrál Španěl Rafael Nadal, čímž navýšil vlastní grandslamové rekordy v počtu 22 singlových trofejí mezi muži a 14 titulů z dvouhry jediného grandslamu. Dva dny po 36. narozeninách se stal nejstarším šampionem Roland Garros, když překonal věkový rekord 34letého Andrése Gimena z roku 1972. 

V ženské dvouhře triumfovala polská světová jednička Iga Świąteková, která po French Open 2020 vyhrála druhý grandslam. Jako desátá žena otevřené éry v Paříži získala více než jednu trofej. Ve 21 letech byla nejmladší vícenásobnou grandslamovou šampionkou od druhého titulu 19leté Šarapovové na US Open 2006. Ve statistice počítané od roku 2000 vyrovnala nejdelší sérii 35zápasové neporazitelnosti Venus Williamsové.

Deblovou soutěž mužů ovládli Salvadorec Marcelo Arévalo s Nizozemcem Jeanem-Julienem Rojerem po odvrácení tří mečbolů ve finále. Arévalo vyhrál grandslam jako první tenista ze Střední Ameriky. Rojer získal třetí grandslamovou trofej v mužském deblu a ve 40 letech se stal nejstarším vítězem této soutěže v otevřené éře. 

Ženskou čtyřhru opanovaly Francouzky Caroline Garciaová a Kristina Mladenovicová, které startovaly na divokou kartu. Pátá společná trofej  pro ně znamenala druhý triumf na Roland Garros, po vítězství v roce 2016.

Smíšenou soutěž ovládla japonsko-nizozemská dvojice Ena Šibaharaová a Wesley Koolhof, jejíž členové vybojovali první grandslamové trofeje. 

Mezi juniorkami dominovaly Češky, když tři postoupily do semifinále dvouhry a tři si také zahrály finále čtyřhry. Sedmnáctiletá Lucie Havlíčková se stala čtvrtou juniorkou, která si z Roland Garros odvezla double v podobě singlového i deblového titulu, jejž získala se Sárou Bejlek.

Galerie vítězů

Dotace turnaje 
Celkový rozpočet French Open 2022 byl vůči poslednímu předkoronavirovému ročníku 2019 navýšen o 939 tisíc (o 2,2 %) a dosáhl částky 43 600 000 eur. Vítězové singlových soutěží získali 2 200 000 eur, což vůči roku 2019 představovalo pokles o 100 tisíc eur, ale meziroční nárůst o 57 %. Na poražené v úvodním kole čekala odměna 62 tisíc eur, která byla mírným meziročním zvýšením o 3,3 %, ovšem výrazným zlepšením proti roku 2019 o 25,8 %.

{|class=wikitable style="font-size:90%; text-align:center; white-space:nowrap;"
!colspan=12| Mužská a ženská dvouhra
|-
!width=110 bgcolor=#ededed|Odměny
!width=100 bgcolor=#ededed|vítězové
!width=85 bgcolor=#ededed|finalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|semifinalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|čtvrtfinalisté
!width=85 bgcolor=#ededed|16 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|32 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|64 v kole
!width=85 bgcolor=#ededed|128 v kole
!width=75|Q3
!width=75|Q2
!width=75|Q1
|-
!bgcolor=#ededed|hráče v kole
| 2 200 000 €
| 1 100 000 €
| 600 000 €
| 380 000 €
| 220 000 €
| 125 800 €
| 86 000 €
| 62 000 €
| 31 600 €
| 20 000 €
| 14 000 €
|-
|bgcolor=#ededed|celkem v kole|bgcolor=#ededed| 2 200 000 €
|bgcolor=#ededed| 1 100 000 €
|bgcolor=#ededed| 1 200 000 €
|bgcolor=#ededed| 1 520 000 €
|bgcolor=#ededed| 1 760 000 €
|bgcolor=#ededed| 2 012 800 €
|bgcolor=#ededed| 2 752 000 €
|bgcolor=#ededed| 3 968 000 €
|bgcolor=#ededed| 505 600 €
|bgcolor=#ededed| 640 000 €
|bgcolor=#ededed| 896 000 €
|-
|bgcolor=#ededed|změna k 2021
|bgcolor=#ededed| 57,14 %
|bgcolor=#ededed| 46,67 %
|bgcolor=#ededed| 60,00 %
|bgcolor=#ededed| 49,02 %
|bgcolor=#ededed| 29,41 %
|bgcolor=#ededed| 11,33 %
|bgcolor=#ededed| 2,38 %
|bgcolor=#ededed| 3,33 %
|bgcolor=#ededed| 21,09 %
|bgcolor=#ededed| 25,00 %
|bgcolor=#ededed| 40,00 %
|-
!colspan=12| Mužská a ženská čtyřhra
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
| 580 000 €
| 290 000 €
| 146 000 €
| 79 500 €
| 42 000 €
| 25 000 €
| 15 500 €
|rowspan=3 colspan=6 style="background:#ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
|bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed| 580 000 € 	
|bgcolor=#ededed| 290 000 €
|bgcolor=#ededed| 292 000 €
|bgcolor=#ededed| 318 000 €
|bgcolor=#ededed| 336 000 €
|bgcolor=#ededed| 400 000 €
|bgcolor=#ededed| 496 000 €
|-
|bgcolor=#ededed|změna k 2021
|bgcolor=#ededed| 137,42 %
|bgcolor=#ededed| 101,29 %
|bgcolor=#ededed| 72,27 %
|bgcolor=#ededed| 59,47 %
|bgcolor=#ededed| 43,22 %
|bgcolor=#ededed| 44,93 %
|bgcolor=#ededed| 34,78 %
|-
!colspan=12| Smíšená čtyřhra
|-
!bgcolor=#ededed|páru v kole
|122 000 €
|61 000 €
|31 000 €
|17 500 €
|10 000 €
|rowspan=3 colspan=6 style="background:#ececec; color: grey; vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | N/A
|-
!bgcolor=#ededed|celkem v kole
|bgcolor=#ededed|122 000 €
|bgcolor=#ededed|61 000 €
|bgcolor=#ededed|62 000 €
|bgcolor=#ededed|70 000 €
|bgcolor=#ededed|80 000 €
|-
|bgcolor=#ededed|změna k 2021
|bgcolor=#ededed| 0 %
|bgcolor=#ededed| 0 %
|bgcolor=#ededed| 0 %
|bgcolor=#ededed| 0 %
|bgcolor=#ededed| 0 %
|-
!colspan=12|Celková dotace = 43 600 000 € (+ 26,87 %)
|-
|colspan=12 align="center" bgcolor=#ededed| 
|}

 Body do žebříčků ATP a WTA 
Vzhledem k tomu, že French Open 2022 probíhal o jeden týden dříve než v kalendáři sezóny 2021, tak se mužům body z předchozího ročníku odečetly až ve vydání žebříčku z 13. června 2022. Bezprostředně po skončení grandslamu následoval odpočet bodů z mužských turnajů Belgrade Open 2021 a Emilia-Romagna Open 2021 hraných v týdnu od 24. května 2021. Naopak u žen následoval odečet z předchozího ročníku již po skončení společně s body získanými na Internationaux de Strasbourg 2021.

Tabulka uvádí zisk bodů do žebříčků ATP a WTA v závislosti na kole turnaje, ve kterém byli tenisté vyřazeni.

 Dospělí 

 Dvouhra mužů 

 Dvouhra žen 

 Čtyřhra mužů 

 Čtyřhra žen 

 Smíšená čtyřhra 

 Junioři 

 Dvouhra juniorů 

 Dvouhra juniorek 

 Čtyřhra juniorů 

 Čtyřhra juniorek 

 Vozíčkáři 

 Dvouhra vozíčkářů 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Alfie Hewett
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=
| RD1-team2= Tom Egberink
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Gustavo Fernández
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=
| RD1-team4= Martín de la Puente
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3=

| RD1-seed5=
| RD1-team5= Tokito Oda
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3=
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Gordon Reid
| RD1-score6-1=1
| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3=

| RD1-seed7=
| RD1-team7= Stéphane Houdet
| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Šingo Kunieda
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Alfie Hewett
| RD2-score1-1=1
| RD2-score1-2=1
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Gustavo Fernández
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=

| RD2-seed3=
| RD2-team3= Tokito Oda
| RD2-score3-1=2
| RD2-score3-2=1
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Šingo Kunieda
| RD2-score4-1=6
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=

| RD3-seed1=3
| RD3-team1= Gustavo Fernández
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=7
| RD3-score1-3=5
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Šingo Kunieda
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=5
| RD3-score2-3=7
}}

Dvouhra vozíčkářek

Čtyřhra kvadruplegiků

Legendy

Čtyřhra mužských legend

Odhlášení tenisté 
Tenisté, kteří se odhlásili před rozehráním grandslamu.

Mužská dvouhra 

Úplný seznam
Úplné složení odhlášených a hráčů, kteří je nahradili.
  Roberto Bautista Agut → nahradil jej  Franco Agamenone
  Matteo Berrettini → nahradil jej  Jaume Munar
  Jérémy Chardy → nahradil jej  Pablo Cuevas
  Roger Federer → nahradil jej  Peter Gojowczyk
  Dominik Koepfer → nahradil jej  Taró Daniel
  Nick Kyrgios → nahradil jej  Quentin Halys
  Gaël Monfils → nahradil jej  Juan Ignacio Londero
  Andy Murray → nahradil jej  Steve Johnson
  Kei Nišikori → nahradil jej  Attila Balázs
  Jan-Lennard Struff → nahradil jej  Pedro Cachín
  Alejandro Tabilo → nahradil jej  Alessandro Giannessi

Ženská dvouhra 

Úplný seznam
Úplné složení odhlášených a hráček, které je nahradily.

  Lauren Davisová → nahradila ji  Anastasija Gasanovová
  Sofia Keninová → nahradila ji  Bernarda Peraová
  Ana Konjuhová → nahradila ji  Nastasja Schunková
  Anastasija Pavljučenkovová → nahradila ji  Mihaela Buzărnescuová
  Sara Sorribesová Tormová → nahradila ji  Réka Luca Janiová
  Elina Svitolinová → nahradila ji  Heather Watsonová
  Clara Tausonová → nahradila ji  Viktorija Tomovová
  Markéta Vondroušová (operace levého zápěstí) → nahradila ji  Chloé Paquetová

Mužská čtyřhra 
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini → nahradili je  Tomás Martín Etcheverry /  Alejandro Tabilo
  Francisco Cabral /  Holger Rune → nahradili je  Sander Arends /  Szymon Walków
  Dan Evans /  Jonny O'Mara → nahradili je  Adrian Mannarino /  Albano Olivetti
  Richard Gasquet /  Jo-Wilfried Tsonga → nahradili je  Jonny O'Mara /  Jackson Withrow
  Roman Jebavý /  Alex Molčan → nahradili je  Roman Jebavý /  Matej Sabanov
  Julio Peralta /  Franko Škugor → nahradili je  Denys Molčanov /  Franko Škugor
  Sam Querrey /  Hunter Reese → nahradili je  Ramkumar Ramanathan /  Hunter Reese

Ženská čtyřhra 
  Aliona Bolsovová /  Marie Bouzková (pozitivita na covid-19) → nahradily je  Emina Bektasová /  Tara Mooreová
  Anna Kalinská /  Ana Konjuhová → nahradily je  Dalma Gálfiová /  Anna Kalinská
  Barbora Krejčíková (pozitivita na covid-19) /  Kateřina Siniaková → nahradily je  Tatjana Mariová /  Anna-Lena Friedsamová
  Andrea Petkovicová /  Clara Tausonová → nahradily je  Tereza Martincová /  Andrea Petkovicová
  Arantxa Rusová /  Majar Šarífová → nahradily je  Samantha Murray Sharanová /  Heather Watsonová

Divoké karty 
Následující tenisté obdrželi divokou kartu do hlavních soutěží.

Divoké karty pro zástupce australského a amerického tenisu v singlových soutěžích byly přiděleny v rámci reciproční dohody tří ze čtyř tenisových svazů pořádajících Grand Slam – Tennis Australia, United States Tennis Association (USTA) a Fédération Française de tennis (FFT). Australská federace je udělila Christopheru O'Connellovi a Darje Savilleové. Americký svaz zvolil Michaela Mmoha a Katie Volynetsovou.

Smíšená čtyřhra 
  Tessah Andrianjafitrimová /  Fabrice Martin
  Clara Burelová /  Hugo Gaston
  Océane Dodinová /  Enzo Couacaud
  Elixane Lechemiová /  Ramkumar Ramanathan
  Chloé Paquetová /  Benoît Paire
  Harmony Tanová /  Jonathan Eysseric

Kvalifikanti 
Před singlovými soutěžemi se mezi 16. až 20. květnem 2022 hrály kvalifikační turnaje v areálu Stade Roland-Garros, z nichž do dvouher postoupilo dvacet mužů a dvacet jedna žen.

Žebříčková ochrana 
Následující tenisté nastoupili do hlavních soutěží pod žebříčkovou ochranou.

Ženská čtyřhra
  Madison Keysová /  Taylor Townsendová
  Chan Sin-jün /  Ču Lin

Reference

Externí odkazy 
 

 
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022